Jorge González (1966-2010) – cestista e wrestler argentino
Jorge González – nuotatore portoricano
Jorge González (1945) – mezzofondista spagnolo
Jorge Alberto González – calciatore paraguaiano
Jorge Alberto González Barillas, meglio noto come Mágico González (1958) – calciatore salvadoregno
Jorge Ángel González – calciatore argentino
Jorge Daniel González (1988) – calciatore paraguaiano
Jorge José González (1944) – calciatore uruguaiano
Jorge González Díaz, meglio noto come Yordi (1974) – calciatore spagnolo
Jorge González Rodríguez (1957) – tiratore spagnolo
Jorge Luis González (1964) – pugile cubano
Jorge Walter González Estévez (1954) – calciatore e allenatore di calcio uruguaiano
Jorge González – atleta spagnolo